Żagań – miasto w województwie lubuskim
 Żagań – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim
 Żagań – stacja kolejowa w Żaganiu, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Żagań
 RTCN Żagań
 Stary Żagań
 Żagań Arena